Бандровский — фамилия. Известные носители:
 Бандровский-Сас, Александер (1860—1913) — польский оперный певец
 Бандровский, Генрих Иосифович (1929—2008) — партийный деятель Украинской ССР.
 Бандровский, Томаш (род. 1984) — польский футболист, полузащитник.
 Бандровский, Эрнест (1853—1920) — польский ученый-химик, общественный деятель.
 Каден-Бандровский, Юлиуш (1885—1944) — польский писатель и публицист, общественный деятель.